Afganisztán 34 tartományból áll. 2004. április 13-án változtatták meg utoljára a felosztást. A tartományok további kisebb területekre, úgynevezett kerületekre vannak felosztva.

A lakosságszám 2007-2008-as becslés.

Felsorolás

Jegyzetek

Források 
Central Statistics Organization
Provincial Development Plans 
District Development Plans
Afghanistan Provincial Maps